La Liga Escobarense de Fútbol 2012 es una nueva edición de la Liga Escobarense de Fútbol. Dio comienzo el 10 de marzo.

La novedad de esta temporada es que cuenta con un total de 18 equipos inscriptos, lo que constituye un récord en la historia de la liga.

Sistema de Campeonato  
La liga consta de dos campeonatos:

 Un Torneo Apertura, que inició el 10 de marzo y finalizó el 10 de junio. Fue disputado entre 18 equipos divididos en dos grupos de 9 cada uno. Los dos primeros de cada zona avanzaban a semifinales, las cuales se disputaban a un partido, entre el primero y el segundo de los grupos opuestos. Los ganadores pasaron a la final, jugada en encuentros de ida y vuelta. El campeón fue el Club Atlético Pilar.

 Un Torneo Clausura, que inició el 16 de junio y finalizará en diciembre. Lo juegan 18 equipos, enfrentándose todos contra todos. El equipo que al terminar el campeonato sume más puntos será el campeón.

Torneo Apertura 

El Torneo Apertura 2012 fue la competición que inició la temporada 2012 de la Liga Escobarense de Fútbol. Inició el 10 de marzo y terminó el 10 de junio. Fue disputado por 18 equipos.

El campeón fue el Club Atlético Pilar, que no se consagraba en la liga desde 2001. Significó, así, el tercer título del club en su historia. De esta manera, el equipo logró la clasificación al Torneo del Interior 2014.

Formato 
El Torneo Apertura constó de tres fases.

En la primera fase, los 18 equipos se dividieron en dos grupos de 9. Cada club jugó contra los rivales de su respectiva zona a una sola ronda, dando así un total de 9 fechas por grupo. Una vez finalizada las 9 jornadas, los dos primeros de cada zonal (en total, 4 equipos) clasificaron a la segunda fase.

La segunda fase fue disputada por los 4 ganadores de la primera fase. En esta ronda, los equipos se emparejaron formando dos llaves de semifinales. Así, el ganador de cada zona enfrentó al segundo de la opuesta. Las semifinales se jugaron a un solo partido, actuando como local el equipo que haya logrado la primera posición en su grupo, y en caso de empate, se determinaba al clasificado por medio de una definición por penales. Los ganadores avanzaron a la final.

La tercera fase fue la final. Los dos ganadores de las semifinales se enfrentaron en partidos de ida y vuelta, definiendo como local aquel equipo que haya tenido mejor puntaje en la primera fase. En caso de empate en puntos y goles, se realizaba una definición por penales. El ganador se coronó campeón.

Equipos

Zona A

Zona B

Distribución geográfica de los equipos

Zona A

Tabla de posiciones

Resultados

Zona B

Tabla de posiciones

Resultados

Semifinales 
Los dos primeros equipos de cada grupo avanzaron a las semifinales, las cuales se jugaron a un solo partido, siendo locales los dos equipos que hayan terminado primeros en sus grupos. En esta ronda, el ganador de cada zona enfrentaba al segundo de la otra. En caso de empate en cualquiera de ambas llaves, se definirían a los clasificados a la final por medio de la definición por penales.

Final 
Como ganadores de las semifinales, Atlético Pilar y Pilar se enfrentaron en la final en partidos de ida y vuelta. En caso de que empate de puntos y goles, se determinó al campeón por medio de la definición por penales.

Torneo Clausura 

El Torneo Clausura 2012 es la competición que cerrará la temporada 2012 de la Liga Escobarense de Fútbol. Inició el 16 de junio y terminará en diciembre. Es disputado por 18 equipos.

El campeón clasificará al Torneo del Interior 2014 junto con el Club Atlético Pilar, campeón del Torneo Apertura 2012.

Formato 
Los 18 equipos se enfrentan todos contra todos a una sola rueda, iniciada el 16 de junio y que terminará en diciembre, danto así un total de 17 fechas. El equipo que al finalizar el torneo sume más puntos será el campeón.

Situación del Pilar Fútbol Club 
El día 15 de junio, el Pilar Fútbol Club pidió una licencia a la Liga Escobarense de Fútbol, anunciando que dejaría de jugar en la liga hasta mediados del 2013, confirmando así que no formaría parte del Torneo Clausura 2012. La decisión fue tomada luego de que César Mansilla, presidente de la Liga Escobarense de Fútbol y dirigente del Pilar Fútbol Club, diera a conocer que la asociación priorizaría la campaña del Club Atlético Fénix en la Primera C durante la temporada 2012/13, con el objetivo de ayudar al club a obtener el ascenso a la Primera B.

Sin embargo, el día 27 de junio, días antes del inicio de la 3ª fecha, la Comisión Directiva de la Liga Escobarense de Fútbol resolvió reincorporar a Pilar Fútbol Club a la liga para la disputa del Torneo Clausura. De esa manera, el club vuelve a formar parte del campeonato iniciando su participación en la tercera jornada frente al Club Social y Deportivo Pilar Unidos. Aun así, los encuentros que debió disputar en las primeras dos fechas frente a Deportivo San Alejo y Deportivo Villa Rosa se le dieron por perdidos.

Equipos

Distribución geográfica de los equipos

Tabla de posiciones 

1: Se les dio por perdido el partido disputado entre ambos.

2: Se le dio por ganado a Deportivo Villa Rosa el partido disputado entre ambos.

Resultados

Referencias